Джейсон Крог (; , Ферни, ) — канадский хоккеист, центральный нападающий клуба «Лёренскуг», выступающего в Норвежской лиге.

Карьера 
На юниорском уровне выступал за команду «Чилливак Чифс» в лиге Британской Колумбии, в студенческих соревнованиях — за команду Университета Нью-Гэмпшира; обладатель Hobey Baker Award (1999). На драфте НХЛ не выбирался. 10 апреля 1999 года как свободный агент подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». 17 июля 2002 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Анахайм Майти Дакс». 4 июля 2006 года как свободный агент подписал контракт с «Атлантой Трэшерз». 12 января 2007 года приобретён с драфта отказов командой «Нью-Йорк Рейнджерс». 27 февраля 2007 года приобретён с драфта отказов командой «Атланта Трэшерз». В сезоне 2008/09 выступал за «Ванкувер Кэнакс».

В АХЛ выступал за «Лоуэлл Лок Монстерс», «Провиденс Брюинс», «Спрингфилд Фэлконс», «Бриджпорт Саунд Тайгерс», «Цинциннати Майти Дакс», «Чикаго Вулвз», «Манитоба Мус». В Европе — за клубы EC VSV, «Серветт», «Фрёлунда».

В 2008 году стал обладателем Кубка Колдера в составе «Чикаго Вулвз», набрал 148 очков в лиге (39 голов и 73 голевых передачи в регулярном чемпионате, 10 голов и 26 передач в плей-офф) и получил 4 индивидуальных приза АХЛ (Les Cunningham Award, Джон Би Солленбергер Трофи, Уилли Маршалл Эворд, Джэк Эй Баттерфилд Трофи).

24 июня 2014 года подписал однолетний контракт с «Медвешчаком».

Статистика

Ссылки 
 Статистика К. на сайте Internet hockey database
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки ХК «Женева-Серветт»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки ХК ХВ71
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Филлах»
Игроки ХК «Руан»
Выпускники Университета Нью-Гэмпшира